Tamara Vasziljevna Gyegtyarjova,  (Kalinyingrád, 1944. május 29. – Moszkva, 2018. augusztus 9.) szovjet-orosz színésznő.

Fontosabb filmjei 
 Встречи на рассвете (1969)
 Свой остров (1971, tv-film)
 Нюркина жизнь (1972)
 Во весь голос (1973, tv-film)
 Életutak (Вечный зов) (1973, tv-sorozat)
 Домби и сын (1974, tv-film)
 Жизнь и смерть Фердинанда Люса (1976, tv-film)
 Вечно живые (1976, tv-film)
 Вы мне писали… (1977)
 Расписание на послезавтра (1979)
 Багряные берега (1979)
 Szerafima szigete (Остров Серафимы) (1980, tv-film)
 Что можно Кузенкову? (1980)
 Fény az ablakban (Свет в окне) (1980)
 Пространство для маневра (1982, tv-film)
 Водитель автобуса (1983, tv-film)
 Полоса везения (1983)
 Племянник (1983)
 Иван Павлов. Поиски истины (1985, tv-sorozat)
 Где ваш сын? (1986)
 Игра хамелеона (1986, tv-film)
 Útitársak (Попутчик) (1987)

Jegyzetek

 

 

1944-ben született személyek
2018-ban elhunyt személyek
Orosz színészek
Szovjet színészek
Orosz nők